Le congrès de Marseille peut désigner :
 le congrès de Marseille de la CGT en 1908 ;
 le congrès de Marseille du Parti socialiste en 2023 ;
 le congrès de Marseille du Parti communiste français en 2023.